Посвентне () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 3412 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Джевица
 Гмина Иновлудз
 Гмина Одживул
 Гмина Опочно
 Гмина Жечица

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Лодзинского воеводства